Joe Schmidt può riferirsi a:

 Joe Schmidt (1932-), giocatore statunitense di football americano
 Joe Schmidt (1965-), giocatore e allenatore neozelandese di rugby a 15